La saison 2014-2015 de la Botola Pro est la  édition du Championnat du Maroc de football. Il s'agit de la  édition du championnat sous l'ère professionnelle. Le Wydad AC qui est recordman de cette compétition remporte son  sacre de champion du Maroc.

Tirage au sort 
La FRMF a annoncé que le tirage au sort des deux divisions se tiendra le mercredi  dans les studios de la chaîne Arryadia.

Primes monétaires 
Les primes monétaires de l'édition 2014-2015 distribuées aux clubs terminant dans les 6 premières places se répartissent comme suit :

Les clubs participants 
Légende des couleurs

 Le troisième du championnat et le vainqueur de la Coupe du Trône se qualifient pour la Coupe de la confédération 2015. La Renaissance de Berkane finaliste de la coupe du Trône participe à cette compétition vu que Le FUS de Rabat est à la fois vainqueur de la Coupe du Trône et troisième du championnat pour la saison 2013-2014.

Classement

Résultats

Leader journée par journée

par journée

Statistiques

Buts marqués par journée 

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée, pour un total de 493 buts en 30 journées (soit 16,43 par journée et 2,05 par match) :

Classement des buteurs 

La liste des buteurs du Botola

Statistiques 
 Meilleure attaque : Wydad Athletic Club 48 
 Meilleure défense : Olympique de Khouribga 17
 Les plus longues séries :
 Victoires : Olympique de Khouribga 5
 Nuls : Raja Club Athletic Renaissance de Berkane Kénitra Athlétic Club Chabab Atlas Khénifra 4
 Défaites : Olympique de Safi Chabab Atlas Khénifra 5
 Les plus victorieux : 
 Général : Wydad Athletic Club Olympique de Khouribga 16 
 Domicile : Wydad Athletic Club 10 
 Extérieur : Olympique de Khouribga 7 
 Les moins vaincus :
 Général : Wydad Athletic Club 3
 Domicile : Renaissance de Berkane 0
 Extérieur : Wydad Athletic Club  Olympique de Khouribga 2

Bilan de la saison

Évolution du classement

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football sur la Botola Pro
  Morocco 2014/15

Championnat du Maroc de football
Maroc
Football au Maroc en 2014
Football au Maroc en 2015